Николай Николаевич Габов (1919—1982) — участник Великой Отечественной войны, разведчик штабной батареи 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта, гвардии рядовой. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 28 ноября 1919 года в уездном городе Усть-Сысольске, Вологодской губернии (ныне город республиканского значения Сыктывкар, административный центр Республики Коми).

В Красную Армию призван в 1941 году. На фронте Великой Отечественной войны — с февраля 1943 года. Воевал на Северо-Западном, Центральном, 1 и 2-м Украинских фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. Будучи разведчиком гвардейского артполка, обнаруживал и засекал огневые точки и живую силу противника.

В числе первых форсировал Днепр. Рядовой Николай Габов также первым форсировал реку Днестр и отважно действовал в боях за удержание плацдарма. С группой разведчиков вступил в бой с противником в деревне Лоточинцы, где лично уничтожил двенадцать фашистов. 27 марта 1944 года у деревни Бабино Винницкой области группа разведчиков неожиданно столкнулась с батальоном противника. Николай Габов, уничтожив вражеский расчёт, захватил ручной пулемёт и вступил в неравный бой. 36 убитых, 35 раненых и 6 пленных — таков был итог этого боя.

В 1945 году Габов окончил артиллерийское военное училище и продолжал службу в армии на командных и политических должностях. С 1961 года — майор в отставке. Член КПСС с 1963 года.

После демобилизации жил и работал в г. Новочеркасске. Был помощником директора в ремесленном училище № 8. С 1964 года работал преподавателем Новочеркасского инженерно-мелиоративного института. Окончил заочно Шахтинский пединститут (1966).

Умер 15 марта 1982 года, похоронен в Новочеркасске.

Награды 
 13 сентября 1944 года Н. Н. Габову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 Награждён орденом Красной Звезды и медалями.

Память 
 В Новочеркасске на доме по ул. Московская, 58, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
 В Сыктывкаре именем Габова названа площадь, расположенная на пересечении улиц Ленина и Горького.
 22 августа 2004 года в Сыктывкаре в рамках празднования Дня Республики торжественно открыта мемориальная доска с барельефом Героя.
 25 июня 2015 года в аэропорту Сыктывкара самолёту ОАО «Комиавиатранс» L-410 (RA-67023) присвоено имя героя Советского Союза, Николая Габова.

См. также 
 Герои Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 

 Габов Николай Николаевич.
 Габов Николай Николаевич (1919—1982).
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону после Великой Отечественной войны .
 Габов Николай Николаевич. Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные в Новочеркасске
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Преподаватели Новочеркасской государственной мелиоративной академии